La 12 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

  de l'Empire allemand ;
  allemande ;
  japonaise ;
  britannique ;
  russe ;
  soviétique.

Voir aussi 
  régionale japonaise

Homonymie d'unités militaires